Libor Ustrnul (né le  à Šternberk en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Il évolue avec les Whalers de Plymouth dans la Ligue de hockey de l'Ontario lorsque les Thrashers d'Atlanta le repêchent au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Il gagne la médaille d'or au championnat du monde junior avec l'équipe de République tchèque en 2001. Il devient professionnel en 2002 avec les Wolves de Chicago de la Ligue américaine de hockey. Il rejoint en 2005 le HC Karlovy Vary qui évolue dans son pays natal. Après trois saisons, il rejoint le HIFK durant la saison 2007-2008. Après une saison sans jouer, il joue sa dernière saison professionnelle avec le Rush de Rapid City de la Ligue centrale de hockey en 2009-2010.

Statistiques

En club 

|-
| 1998-1999 || Flyers de Thunder Bay ||USHL ||52 ||2 ||5 ||7 ||65 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1999-2000 || Whalers de Plymouth ||LHO ||68 ||0 ||15 ||15 ||208 ||24 ||0 ||3 ||3 ||29
|-
| 2000-2001 || Whalers de Plymouth ||LHO ||35 ||3 ||13 ||16 ||66 ||19 ||1 ||4 ||5 ||19
|-
| 2001-2002 || Whalers de Plymouth ||LHO ||43 ||1 ||8 ||9 ||84 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2001-2002 || Wolves de Chicago ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
| 2002-2003 || Wolves de Chicago ||LAH ||40 ||1 ||1 ||2 ||94 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2003-2004 || Wolves de Chicago ||LAH ||46 ||1 ||1 ||2 ||68 ||4 ||0 ||1 ||1 ||13
|-
| 2004-2005 || Wolves de Chicago ||LAH ||27 ||0 ||2 ||2 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||17 ||1 ||5 ||6 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2005-2006 || HC Karlovy Vary ||Extraliga ||31 ||0 ||0 ||0 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || HC Karlovy Vary ||Extraliga ||31 ||0 ||2 ||2 ||87 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
| 2007-2008 || HC Karlovy Vary ||Extraliga ||29 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || HIFK ||SM-liiga ||8 ||0 ||2 ||2 ||31 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2009-2010 || Rush de Rapid City ||LCH ||21 ||0 ||2 ||2 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
|2001 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 3 || 3 || 10 || align=left| Médaille d'or
|-
|2002 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 18 || align=left|

Références 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HIFK
Joueur du Rush de Rapid City
Naissance en février 1982
Naissance à Šternberk
Naissance en Tchécoslovaquie